Stantschew (männliche Form) oder Stantschewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Nikola Stantschew (1930–2009), bulgarischer Ringer

 Dina Stantschewa (* 1925), bulgarische Architektin
 Galina Stantschewa (* 1852), bulgarische Volleyballspielerin
 Ginka Stantschewa (* 1932), bulgarische Schauspielerin
 Kremena Stantschewa (1941–2013), bulgarische Sängerin
 Magdalina Stantschewa (1924–2014), bulgarische Archäologin
 Malina (Sängerin) (* 1967), bulgarische Sängerin, bürgerlicher Name Malina Stantschewa
 Paulina Stantschewa (1907–1991), bulgarische Autorin
 Tsvetanka Stantschewa (* 1929), bulgarische Turnerin
 Vasilka Stantschewa (* 1929), bulgarische Turnerin

Siehe auch:
 Stantchev
 Stancheva Peak